Deng kan syfta på

 Deng (afrikansk mytologi) – anfadern hos Dinkafolket i Sudan
 Deng (auktor) – auktorsbeteckning
 Deng (namn) – kinesiskt efternamn